Die A Grupa 1993/94 war die 70. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 14. August 1993 und endete am 8. Mai 1994.

Meister wurde Lewski Sofia.

Modus 
16 Mannschaften starteten in die Saison, die aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander antraten. Nach dem achten Spieltag wurde Jantra Gabrowo wegen versuchter Bestechung ausgeschlossen und stand als erster Absteiger fest. Die Ergebnisse der acht Spiele wurden annulliert. Insgesamt stiegen in diesem Jahr vier Vereine in die B Grupa ab.

Ab dieser Saison gab es für einen Sieg drei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz

Kreuztabelle 

 Die Ergebnisse in Klammern wurden annulliert.

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1993
Fußballsaison 1993/94